

Geografia

Grecia 
Rodi – isola del Dodecaneso
Rodi – città situata sull'isola omonima, capoluogo prefettizio del Dodecaneso
Rodi Sud – ex comune dell'isola di Rodi, nella prefettura del Dodecaneso
Rodi – unità periferica nella periferia dell'Egeo Meridionale

Italia 
Rodi Garganico – comune in provincia di Foggia
Rodì Milici – comune nella città metropolitana di Messina

Altro 
Cesario Rodi – politico italiano
Walter Rodi – musicista e compositore italiano
Tragedia del Rodi – Naufragio di un'imbarcazione italiana